Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1977 (december) v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Vitas Gerulaitis je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Vitas Gerulaitis, (Prvak)
   Roscoe Tanner, (Prvi krog)
   Tony Roche, (Prvi krog)
   Ken Rosewall, (Četrtfinale)
   Phil Dent, (Drugi krog)
   John Alexander, (Polfinale)
   Stan Smith, (Tretji krog)
   Tim Gullikson, (Tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1977 (december)